Voer peut désigner le nom de deux ruisseaux de Flandre en Belgique:

 La Voer, affluent de la Meuse en rive droite.

 La Voer, affluent de la Dyle.

Homonymie d'hydronyme